Васил Карайовов е български просветен деец от Македония.

Биография 
Карайовов е роден около 1858 – 1860 г. в Скопие в семейството на търговеца Кара Йове, водач на българската партия в Скопската епархия.

Васил Карайовов завършва мъжкото непълно четирикласно училище в града. През 1876 година въпреки финансовите си трудности Кара Йове изпраща Васил да учи в Роберт колеж в Цариград и го завършва през 1881 година. Както и останалите ученици от дн. Р. Македония Карайовов е записан като българин.

В периода 1881 – 1882 година е директор на българското училище в Прилеп. В 1881 година участва в опита на Прилепската българска община бъдещата българска гимназия да се отвори в Прилеп, а не в Солун, спрян от Кузман Шапкарев. След това преподава две години в Битоля, една в Пловдивската мъжка гимназия и след това е назначен за учител в Самоковската семинария, където работи до 1890 година.

Поради русофилските настроения на Карайовов, правителството на Стефан Стамболов му предлага да стане директор на българските училища в Тулча или да бъде уволнен, в резултат на което Васил заминава със семейството си за севернодобруджанския град Тулча, Румъния, който по това време е преобладаващо български. Поради политиката, ръководена от Стамболов, румънските власти имат благосклонно отношение към българското просветно дело. Карайовов с доброто си познание на английски и френски и благия си характер е добре приет и при неговото четиригодишно управление основните фактори в обществения живот в града – училището, църквата и румънските власти, са в хармония. Единствените проблеми, които той среща са един-два обиска, направени от румънските власти. Това става след доноси от София, бояща се от нахлувания на чети на офицери-русофили емигрирали в Румъния след неуспешния бунт през 1887. При тези обиски се установява, че Карайовов е лоялен на румънските власти и те престават да го безпокоят.

В 1894 година поради разклатено здраве се завръща в Самоков, който има по-добър климат и отново работи в Семинарията до 1899 година. Умира в София в април 1900 година.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Възпитаници на Робърт колеж
Родени в Скопие
Починали в София
Български учители
Директори на Прилепското българско мъжко класно училище